Die Egyptian Premier League 2013/14 ist die 57. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball seit deren Einführung im Jahr 1948/49.

Teilnehmende Mannschaften 

Insgesamt nahmen seit 1948/49 65 verschiedene Mannschaften an der Meisterschaft teil, jedoch gelang es nur al Ahly Kairo und al Zamalek SC, an allen Meisterschaften teilzunehmen.

Folgende 22 Mannschaften nehmen in der Saison 2013/14 an der Egyptian Premier League teil:

Modus 

Die 22 Mannschaften wurden auf zwei Gruppen zu je elf Mannschaften aufgeteilt, die Mannschaften einer Gruppe treffen je einmal aufeinander. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Meisterschafts-play-off, die Mannschaften auf den Rängen zehn und elf steigen ab, die Mannschaften auf dem 9. Rang nehmen an einer Relegation gegen den Abstieg teil.

Vorrunde

Gruppe 1

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Gruppe 1 dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Gruppe 2

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Gruppe 2 dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Finalrunde

Tabelle

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Finalrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Relegation 
!Stadion
|Alexandria, Harras El-Hedoud Stadium
|-
| colspan="6" |Bani Sweif SC stieg ab, El Raja Marsa Matruh hielt die Klasse.
|}

Torschützenliste

Vorrunde

Finalrunde

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2013/14